Кабишьяна (Kabishiana, Cabichiana, Kabixiána, Kabixiâna, Cabichinana, Capichana, Kabixiana) — мёртвый индейский язык, который принадлежит к арикемской группе языковой семьи тупи, на котором раньше говорил народ с одноимённым названием, раньше проживавший в штате Рондония в Бразилии.

Ссылки 
 Кабишьяна на проекте MultiTree

Языки Бразилии
Тупи языки
Мёртвые языки